Channel Islands kan avse:
 Kanalöarna i Engelska kanalen mellan England och Frankrike
 Channel Islands, Falklandsöarna, ögrupp i Falklandsöarna
 Channel Islands, Kalifornien, ögrupp i Kalifornien, USA